«В моей коже» (; ) — французский фильм, вышедший на экраны в 2002 году. Режиссёром, автором сценария и исполнительницей главной роли в нём является Марина де Ван.

Сюжет 
Эстер, главная героиня фильма «В моей коже», неудачно падает, раня ногу. Прежде чем идти в больницу, она пробует свою кожу на вкус. И доктор, и парень Эстер, удивлены внешним видом раны, но девушке удаётся убедить их, что ранение механическое.

Буквально через день после первого ранения Эстер решает вновь изведать вкус своей кожи, и сама отрезает её кусочки от своей ноги. Тем временем Эстер повышают в должности на работе, но на неё ложатся и новые обязанности. Из-за своего странного поведения она фактически срывает важный для фирмы, в которой работает, деловой ужин. Её привязанность ко вкусу собственной кожи растёт с каждым днём, и в конечном итоге приводит к странному финалу фильма.

В ролях

Релиз и отзывы 

 Премьера фильма состоялась на Сан-Себастьянском кинофестивале в сентябре 2002 года, в декабре этого же года фильм вышел в прокат Франции. В 2003 году фильм участвовал в кинофестивале NatFilm и Гонконгском кинофестивале.
 На сайте Rotten Tomatoes фильм «В моей коже» имеет 26 положительных, и 15 отрицательных отзывов.

Примечания 

 
 «В моей коже» на сайте arthouse.ru

Фильмы-драмы Франции
Фильмы Марины де Ван
Фильмы ужасов Франции
Фильмы ужасов 2002 года
Фильмы Франции 2002 года